Takeshi Momoshiro (桃城 武 Momoshiro Takeshi) est un des personnages du manga Le Prince du tennis.

Il est un joueur de deuxième année de Seigaku. Eternel rival de Kaoru Kaidō, il lui voue une lutte sans merci. Cet acharnement lui vaudra cependant le respect de son adversaire et également de toute son équipe. Il est le joueur le plus accessible et sociable de son équipe, étant le plus proche de Ryōma Echizen (c'est le premier joueur titulaire qu'il rencontre), jouant même en double avec lui et dispensant régulièrement des conseils ou des avis aux premières années. Il entretient également des contacts réguliers avec Kamio et Tachibana An de Fudomine. 

Momoshiro est connu pour sa hargne, et son fameux Dunk Smash particulièrement violent a déstabilisé bien des adversaires. Hors court, Momoshiro est un garçon doué d'humour et de rigolerie, et qui ne renonce à rien devant sa gloutonnerie. Momoshiro gagne de plus en plus l'estime de ses partenaires puisqu'il joua en doubles match officiel avec Echizen, Kikumaru, Kaidō et Kawamura (et Inui dans l'anime). Il a également la capacité de facilement anticiper les mouvements adverses mais son impulsivité l'empêche souvent de développer ce talent. 

Momoshiro est fortement troublé avant le tournoi régional puisqu'il a été déchu du rang de réguliers, mais revient en remplacement de Oishi qui a été blessé.

Son principal point faible consiste en sa très faible capacité à estimer son adversaire, ce qui lui fait baisser sa garde et perdre tous ses moyens quand un adversaire développe de nouvelles attaques ou stratégies au cours d'un match. De l'avis de ses coéquipiers, il est après Echizen le joueur qui dispose du plus grand potentiel, Tezuka le reconnaissant comme un rival dangereux le jour où il le dévoilera totalement. Lors du tournoi national, une partie est dévoilée : il a acquis une intuition quasi-animale et un sens de l'observation hors norme, capable notamment de se servir du vent ou des irrégularités du terrain pour tromper son adversaire.

Caractéristiques : puissance, observation

Coups Spéciaux 
Dunk Smash : Smash particulièrement rapide et violent, capable d'assommer certains adversaires (apparition : match amical contre Ryōma Echizen). Le Dunk Smash peut être contré comme n'importe quel smash (par exemple avec un Higuma Otoshi). Signe caractéristique : Momoshiro fait un bond énorme au filet.
Dunk Smash - amélioration (apparition : match contre Kisaratsu / Yanasigawa) : Un Dunk Smash projeté en avant (alors qu'il le fait habituellement en arrière) avec une puissance incroyable.
Jack Knife : Momoshiro pivote pour frapper la balle alors qu'il bondit pour faire un revers (apparition : match contre Sengkō Kiyosomi)
Pronation : Momoshiro a la faculté d'observer tous les détails hors jeu (vent, vitesse, luminosité) ainsi que la psychologie des adversaires (apparition : match contre Oshitari Yûshi). Apparue rapidement, cette technique fait pourtant défaut contre Yūshi Oshitari, qui arrive à jouer avec un visage placide.
Super Momoshiro Dunk Smash (Super Great Momoshiro Spécial) - anime uniquement : le Dunk Smash de Momoshiro tournoie comme le Twist Serve de Ryōma Echizen en raison de l'extraordinaire puissance délivrée. Utile contre les joueurs misant d'un timing pour le contrer (apparition : match d'entraînement contre Gakuto Mukahi)

Adversaires 
 Seigaku : Sadaharu Inui (défaite), Kunimitsu Tezuka (défaite)
 Gyokurin : Tomoya Izumi / Kimiyoshi Fukawa (victoire avec Echizen)
 Fudomine : pas de match
 Saint Rudolph : Atsushi Kisarazu / Shinya Yanagisawa (victoire avec Kaidoh)
 Yamabuki : "Lucky" Kiyosumi Sengoku (victoire)
 Hyotei : Gakuto Mukahi / Yūshi Oshitari (victoire avec Kikumaru)
 Midoriyama : Hitto Habu / Takuma Minamoto (victoire avec Kikumaru)
 Jyousei Shounan - anime uniquement : Yōhei Tanaka / Kōhei Tanaka (défaite avec Inui)
 Rokkaku : Harukaze Kurobane / "David" Hikaru Amane (victoire avec Kawamura)
 Rikkaidai : Bunta Marui / Jackal Kuwahara (défaite avec Kaidoh)
 Higa : pas de match
 Hyotei 2 : Yūshi Oshitari (défaite)
 Shitenhouji : Hitoji / Koharu (victoire avec Kaidō)
 Seigaku 2 :Kaoru kaido (Victoire 7/6) Echizen Ryoma( Victoire par forfait) Cause US OPEN
Match non officiel :
 Gakuto Mukahi (match d'entraînement, victoire)
 Mizuki / Kajimoto (match "pari", victoire avec Kaidō)
 Ryōma Echizen (défaite 6-2)

Notes et références 

Personnage de Prince du tennis

en:List of The Prince of Tennis characters#Takeshi Momoshiro